Apšrūtai ist die litauische Bezeichnung von Orten im ehemaligen Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Abschruten, 1938 bis 1946 Ehlertfelde, Kreis Labiau, jetzt: Krasnocholmskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk
 Abschruten, 1938 bis 1946 Schroten, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, jetzt: Sabrodino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman